Metrioptera är ett släkte av insekter som beskrevs av Wesmael 1838. Metrioptera ingår i familjen vårtbitare. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Vårtbitare
Metrioptera